Авраам Пападопулос — грецький футболіст, півзахисник.
 Георгіос Пападопулос — лідер військової хунти «чорних полковників».
 Гіоргос Пападопулос — кіпріотський співак.
 Дімітріс Пападопулос — грецький футболіст, чемпіон Європи 2004 року.
 Ісая Пападопулос (1855—1932) — грецький католицький єпископ візантійського обряду.
 Кіріакос Пападопулос — грецький футболіст.
 Лакіс Пападопулос — грецький композитор, співак, музикант.
 Тассос Пападопулос — президент Республіки Кіпр в 2003—2008 роках.

Див. також 
 Васіліс Пападопулос

Грецькі прізвища